Apostolidis ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Apostolidis (* 1969), griechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Nicos Apostolidis (* 1950), deutscher Musiker, Sänger und Komponist griechischer Abstammung
 Pavlos Apostolidis (* 1942), griechischer Diplomat und seit 2012 Minister für Verwaltungsreform und E-Government im Kabinett Pikrammenos
 Pavlos Nirvanas (bürgerlicher Name: Petros K. Apostolidis; 1866–1937), griechischer Schriftsteller